Снято несколько мультфильмов с таким названием:

 Опасная прогулка (мультфильм, 1936)
 Опасная прогулка (мультфильм, 2002) — призы Крок-2004